Stille Tage in Clichy bzw. Quiet Days in Clichy ist der Titel folgender Werke:

Roman:
 Stille Tage in Clichy (Originaltitel: Quiet Days in Clichy), Roman von Henry Miller von 1956

Verfilmungen des Romans:
 Stille Tage in Clichy (1970) (Originaltitel: Stille dage i Clichy), dänischer Film von Jens Jørgen Thorsen
 Stille Tage in Clichy (1990) (Originaltitel: Jours tranquilles à Clichy), französischer Film von Claude Chabrol

Filmmusik:
 Quiet Days in Clichy (Soundtrack), Album zum Film von 1970 von Jens Jørgen Thorsen